Dugdale är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Guy Dugdale (1905–1982), brittisk bobåkare
 Henrietta Dugdale (1826–1918), australiensisk författare och suffragett
 William Dugdale (1605–1686), engelsk hovman och författare

Engelska efternamn